Asquith – comune canadese situato nella provincia del Saskatchewan
 Herbert Henry Asquith (1852-1928) – politico e primo ministro inglese;
 Anthony Asquith (1902-1968) – regista inglese, figlio di Herbert;
 Cynthia Asquith (1887-1968) – scrittrice inglese;
 Beaumont Asquith (1910-1977) – calciatore inglese;
 Margot Asquith (1864-1945) – scrittrice scozzese